Il doppio dell'AEGON Classic 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

Cara Black e Lisa Raymond sono le detentrici del titolo, ma quest'anno solo la Raymond ha deciso di partecipare, in coppia con Liezel Huber.

Ol'ga Govorcova e Alla Kudrjavceva hanno sconfitto in finale Sara Errani e Roberta Vinci per 1–6, 6–1, [10–5]

Teste di serie

 Liezel Huber /  Lisa Raymond (semifinale)
 Ol'ga Govorcova /  Alla Kudrjavceva (campionesse)

 Sara Errani /  Roberta Vinci (finale) 
 Natalie Grandin /  Vladimíra Uhlířová (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

AEGON Classic 2011